Парахе Колорадо има више значења:

 Парахе Колорадо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Парахе Колорадо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику